O Cabrito foi um periódico publicado no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, à época do Período Regencial.

Publicado em 1833, de linha editorial liberal, tinha como objetivo denunciar o preconceito de cor, defendendo a emancipação dos escravos.

Fundações no Brasil em 1833
Jornais em língua portuguesa
Jornais extintos do Rio de Janeiro
Publicações fundadas em 1833
Cabrito
Imprensa negra no Brasil